Daliansaurus — викопний рід троодонотових динозаврів. Існував у нижній крейді на території сучасної Китайської Народної Республіки. Завдовжки 1 метр. Як і всі троодонтові, це були невеликі птахоподібні хижаки. 

Майже повний скелет знайдений у формації , провінція Ляонін, КНР. Родова назва вибрана на честь міста Далянь. Видова назва «liaoningensis» відсилається до назви провінції Ляонін.

Філогенія 
Філогенія роду згідно з авторами першоопису:

Джерела 
 

Целурозаври
Динозаври Азії
Динозаври крейдового періоду